Тимур Ханбаба-оглы Алиев (1986 год) — российский самбист, бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо 2008 года, мастер спорта России.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боевому самбо 2008 года — ;

Ссылки 
 

Самбисты России